

Tk (от  — «набор инструментов», «инструментарий») — кроссплатформенная библиотека базовых элементов графического интерфейса, распространяемая с открытыми исходными текстами.

Tk был разработан Джоном Оустерхаутом как расширение для интерпретируемого языка программирования Tcl.
Также, с использованием специальных библиотек, Tk может использоваться другими языками программирования, например Perl, Python, Ruby. Большинство из этих языков использует Tcl как мост для Tk.

Tk портирован на большинство реализаций Linux, macOS, Unix и Microsoft Windows. Начиная с Tcl/Tk 8 графический интерфейс имеет «родной» для ОС вид, то есть графические элементы будут выглядеть так же, как и стандартные для данной ОС. В версии 8.5 в Tk появилась возможность использовать движок для отрисовки элементов с поддержкой тем оформления — Ttk. Кроме того, есть несколько расширений, обеспечивающих drag-and-drop с внешними приложениями, непрямоугольные окна .

Tk представляет разработчику набор Tcl-команд, предназначенных для создания компонентов и выполнения различных действий с ними. Компонент представляет собой окно в составе графического интерфейса, имеющее определённый внешний вид и выполняющее некоторые функции.

Компоненты организованы в иерархическую структуру. С точки зрения приложения существует главное, или первичное, окно, в котором создаются дочерние окна. Дочерние окна, в свою очередь, могут выступать в качестве родительских по отношению к другим окнам и т. д. Компонентами управляют диспетчеры компоновки (geometry manager), которые определяют размеры компонентов и их размещение на экране.

Tk-приложения, как и большинство оконных приложений, представляют собой программы, управляемые событиями. Компоненты Tk автоматически обрабатывают большинство событий, что упрощает задачу разработчиков по созданию приложений.

Как правило, выполнение Tk-сценария начинается с создания компонентов и размещения их с помощью диспетчера компоновки, после чего сценарий связывает обработчики событий с компонентами. После того, как интерпретатор оканчивает разбор команд, ответственных за инициализацию пользовательского интерфейса, он переходит в цикл обработки событий. С этого момента приложение начинает реагировать на действия пользователя.

Для Tk существуют наборы дополнительных компонентов, например, BWidget, Tix или incr Widgets. Особо стоит выделить BWidget, так как преимуществом его использования является отсутствие необходимости в компиляции под определённую платформу (код тулкита представляет собой «чистый» Tcl).

Ссылки

Tcl/Tk 
 www.tcl.tk — Официальный сайт
 wiki.tcl.tk — Tcl Wiki: Ресурс, посвящённый Tcl
 wiki.tcl.tk/486 — Beginning Tk в wiki tcl tk
 TkDocs site
 Tk 8.6 Manual
 Tcl/Tk 8.6.2 Documentation
 ActiveTcl 8.6 Documentation

Ada/Tk 
 TASH - is an Ada binding to Tcl/Tk

C++/Tk 
 CPPTk — Tk для C++

Haskell/Tk 
 HTk - обёртка над библиотекой Tcl/Tk для функционального языка программирования Haskell

Lisp/Tk 
 LTK - Tk для Common Lisp

Perl/Tk 
 Tkx::Tutorial — учебное пособие по Perl/Tk

Python/Tk 
 Tkinter

Ruby/Tk 
 Learn Tk — учебное пособие по Ruby/Tk

SML/Tk 
 sml_tk: Functional Programming for Graphical User Interfaces - Tk для Standard ML

Примечания

Литература 
 

Свободные библиотеки программ
Библиотеки виджетов